Die Handball-Bundesliga 1977/78 war die erste der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt zwölfte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 10. September 1977 und endete mit dem letzten Spieltag am 6. Mai 1978.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am 26. Spieltag war Deutscher Meister 1978. Aufsteiger zur neuen Saison waren der Polizei SV Hannover und der TV 1893 Neuhausen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum vierten Mal statt.

Zu Beginn der Saison setzte sich zunächst die TuS Nettelstedt an die Tabellenspitze. Am dritten Spieltag übernahm der TV Großwallstadt die Führung, die bis zum sechsten Spieltag verteidigt werden konnte. Neuer Spitzenreiter war dann der VfL Gummersbach, der sich nach dem 13. Spieltag mit 23:3 Punkten die Herbstmeisterschaft sicherte. Die Mannschaft startete auch zur Rückrunde stark und hatte sich einen 4-Punkte Vorsprung auf Verfolger TV Großwallstadt herausgespielt, doch am Ende der Saison ließen die Kräfte spürbar nach. So hatte der VfL Gummersbach am 25. Spieltag nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem TV Großwallstadt. Die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft fiel am letzten Spieltag, wo beide Mannschaften aufeinander trafen. Deutscher Meister 1978 wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom TV Großwallstadt, die im Finale den nahezu über die ganze Saison führenden VfL Gummersbach besiegte.

Aus der Handball-Bundesliga in die Regionalligen absteigen mussten der Polizei SV Hannover, die SG Dietzenbach, die TuS Derschlag 1881 und der TV 1893 Neuhausen.

In 182 Spielen fielen insgesamt 6151 Tore (ø 33,8 pro Spiel). Dabei gab es 127 Heimsiege, 14 Unentschieden und 41 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete der VfL Gummersbach am dritten Spieltag mit 27:15 gegen den TSV Milbertshofen. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am achten Spieltag ebenfalls der VfL Gummersbach mit 14:24 bei der SG Dietzenbach. Das torreichste Spiel fand am 19. Spieltag zwischen dem TV Großwallstadt und dem OSC 04 Rheinhausen statt und endete 32:22. Das waren 20 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Drei Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TuS Nettelstedt (2×), TV Großwallstadt (4×) und der VfL Gummersbach (20×). Torschützenkönig wurde mit 173 erzielten Toren der Jugoslawe Đorđe Lavrnić von der TuS Derschlag 1881.

Den zum vierten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des VfL Gummersbach.

Der VfL Gummersbach sicherte sich zusätzlich den Europapokal der Pokalsieger. Außerdem feierten viele Spieler der Bundesliga den Gewinn der Weltmeisterschaft in Dänemark.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1978 gewann die Mannschaft vom VfL Gummersbach. Sie besiegte im Finalspiel am 16. Juni 1978 den TV 05/07 Hüttenberg in der Sporthalle Gießen-Ost in Gießen vor etwa 3000 Zuschauern mit 14:11.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1977/78

1977
Handballsaison 1977/78